Гурара ():

 Гурара — регион в провинции Адрар в центральной части Алжира.
 Гурара — язык зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи.

См. также